Râul Bistra se poate referi la:

 Bistra - afluent al Barcăului
 Bistra - afluent al râului Jidanul
 Bistra - afluent al Mureș
 Bistra - afluent al Sebeșului
 Bistra - afluent al Timișului
 Bistra - afluent al Vișeului

Alte denumiri de râuri unde apare numele de Bistra sunt
 Bistra Mare
 Bistra Mică
 Bistra Mărului
 Bistra Roșie

Vezi și 
 Bistra (dezambiguizare)
 Râul Bistrița (dezambiguizare)
 Râul Bistricioara (dezambiguizare)

Toponime românești